Capilla de los Reyes Magos puede hacer referencia a:
 Dreikönigsschrein ("relicario de los Tres Reyes Magos"), el lugar de la catedral de Colonia donde se veneran los restos de los Reyes Magos.
 Cappella dei Magi del Palazzo Medici-Riccardi (Florencia), con frescos de Benozzo Gozzoli.
 La adoración de los Reyes Magos de la Cappella Scrovegni (Padua), fresco de Giotto.
 Capilla de los Reyes Magos de la iglesia de San Gil Abad (Burgos)
 Capilla de los Reyes Magos del Palacio de Villabona (Asturias)
 Capilla de los Santos Reyes (Cuernavaca)